Ламбеск (Lambesc) — город и коммуна во Франции в департаменте Буш-дю-Рон.
 Ламбеск (Lambesc) — кантон во Франции, в регионе Прованс—Альпы—Лазурный Берег.
 Ламбеск, Луи де Лоррен (1692—1743) — французский аристократ, принц де Ламбеск.
 Ламбеск, Шарль Эжен (1751—1825) — французский князь, обер-шталмейстер и маршал Франции, герцог д’Эльбёф, родственник Марии-Антуанеты, персонаж Революции.